Op de 103e vrouweneditie van het US Open in 1989 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 28 augustus tot en met 10 september 1989.

Toernooisamenvatting 
Het eerste reekshoofd, Jana Novotná en Helena Suková, bereikte de derde ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Steffi Graf en Gabriela Sabatini.

Titelverdedigsters Gigi Fernández en Robin White waren als zevende geplaatst. Zij bereikten de kwartfinale, waarin ook zij verloren van Graf en Sabatini.

Het als zesde geplaatste duo Hana Mandlíková en Martina Navrátilová won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vijfde geplaatste Amerikaanse koppel Mary Joe Fernandez en Pam Shriver in drie sets. Het was hun tweede, en laatste, gezamenlijke titel. De Australische Mandlíková had daar­naast zeventien eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Navrátilová 146.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren geen Belgische deelneemsters.

Vier Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en de Argentijnse Mercedes Paz waren als veertiende geplaatst – zij bereikten de tweede ronde.
 Brenda Schultz en Andrea Temesvári uit Hongarije waren het twaalfde reekshoofd – zij strandden in de eerste ronde.
 Carin Bakkum en Nicole Jagerman verloren eveneens hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1989